Herbstmühle ist der Ortsname von

 Herbstmühle, Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Herbstmühle (Feuchtwangen), Ortsteil der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Herbstmühle (Weismain), Ortsteil der Stadt Weismain, Landkreis Lichtenfels, Bayern